Okręg Bauska  (łot. Bauskas rajons) – okręg w południowej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Aizkraukle, jełgawskim, Ogre, ryskim oraz z Litwą.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona okręgu Bauska

Bauska